John Fulton ist der Name folgender Personen:

* John Fulton, Baron Fulton (1902–1986), britischer Politiker
 John Farquhar Fulton (1899–1960), US-amerikanischer Mediziner und Medizinhistoriker
 John H. Fulton (1792–1836), US-amerikanischer Politiker
 John P. Fulton (1902–1965), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler und Kameramann